Mont Gelé (3518 m)
 Mont Gelé (3022 m)
 Mont Gelé (masyw)